Макси́м Петро́вич Ска́выш (; ) — белорусский футболист, нападающий солигорского «Шахтёра» и сборной Белоруссии. Мастер спорта международного класса.

Карьера

Клубная 
Воспитанник футбольной школы «Смена» (Минск). Первый тренер — Шутович Михаил Францевич.

Начал свою профессиональную карьеру футболиста в 2007 году в БАТЭ, выступал за дубль. С 2008 года — игрок основного состава клуба. Включался БФФ в список 22 лучших футболистов чемпионата Белоруссии 2009.

Участник Лиги чемпионов сезонов 2008/09 и 2011/12 и Лиги Европы сезонов 2018/19, 2009/10 (на счету по 1 мячу «Македонии» и клубу «Литекс» в ответном выездном матче плей-офф) и 2010/11 (забил гол «Маритиму» в ответном выездном матче плей-офф) в составе БАТЭ.

Сезон 2012 провёл в аренде в «Белшине». 19 февраля 2013 года отдан в аренду клубу «Балтика», выступающему в ФНЛ, до 31 мая. 23 мая подписал с клубом двухлетний контракт.

В середине 2015-го вернулся в Белоруссию и заключил контракт с «Торпедо-БелАЗ». После первой половины сезона 2016 стал одним из лидеров жодинцев. В конце июня 2016-го стал игроком израильского «Хапоэля» из Кфар-Савы. Закрепиться в основе не сумел и в январе 2017 года покинул Израиль.

В январе 2017-го вновь стал игроком «Торпедо-БелАЗ». В сезоне 2017 провёл за автозаводцев все 30 матчей в чемпионате Белоруссии, забил 9 голов.

В декабре 2017 года вернулся в БАТЭ, где начинал карьеру. В составе борисовчан стал преимущественно выходить на замену. В сезоне 2018 забил 11 голов в Высшей лиге, 8 из них после выхода на замену.

В сезоне 2019 чередовал выходы в стартовом составе и на замену, с 10 голами стал вторым бомбардиром команды. В сентябре продлил контракт с клубом. В сезоне 2020 стал лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии с 19 голами, также был признан футболистом года страны.

19 июля 2021 года БАТЭ объявил о завершении сотрудничества с футболистом. В этом же месяце перешёл в солигорский «Шахтёр». Провёл свой 300 матч в Высшей Лиге 24 июля 2022 года против мозырской «Славии».

В сборной 
Бронзовый призёр молодёжного чемпионата Европы 2011 в Дании. На турнире забил 1 мяч в ворота исландцев. Был заявлен на Олимпийские игры 2012 в Лондоне из резервного списка вместо получившего травму перед турниром Максима Витуса. Сыграл на турнире в третьем матче против сборной Египта, выйдя на замену на 75-й минуте (1:3).

В национальной сборной Белоруссии дебютировал 3 июня 2013 года в товарищеском матче со сборной Эстонии в Таллинне (2:0). Впервые отличился забитым голом в своём девятом матче в составе сборной 27 марта 2018 года, открыв счёт в товарищеской встрече со Словенией в Любляне (2:0).

Итого: сыграно матчей: 31 / забито голов: 4; победы: 9, ничьи: 4, поражения: 18.

Достижения

Командные 
 БАТЭ
 Чемпион Белоруссии (6): 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2018
 Обладатель Кубка Белоруссии (3): 2009/10, 2015/16, 2019/20
 Обладатель Суперкубка Белоруссии (2): 2010, 2011
 «Балтика»
 Бронзовый призёр Кубка ФНЛ в 2013 году
 Молодёжная сборная Белоруссии
 Бронзовый призёр молодёжного чемпионата Европы: 2011
 «Торпедо-БелАЗ»
 Обладатель Кубка Белоруссии: 2015/16
 «Шахтёр» (Солигорск)
 Чемпион Белоруссии: 2021, 2022
 Обладатель Кубка Белоруссии: 2020/21
 Обладатель Суперкубка Белоруссии: 2023

Личные 
 Включён БФФ в список 22 лучших футболистов чемпионата Белоруссии (4): 2009, 2019, 2020, 2021
 Футболист года в Белоруссии: 2020

Примечания

Ссылки 
 Профиль и статистика на сайте ФК БАТЭ
 Интервью Offside.by от 10.01.14

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Белоруссии по футболу
Мастера спорта Республики Беларусь международного класса
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки ФК БАТЭ
Игроки ФК «Белшина»
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Торпедо-БелАЗ»
Игроки ФК «Хапоэль» Кфар-Сава
Игроки ФК «Шахтёр» Солигорск